Joseph Lambroschini, diplomate français, né le  à Toulon et mort le  à Ajaccio.  
 Julien Lambroschini, acteur et scénariste français né le  à Berlin.

Voir aussi